Плуто () — газовое месторождение на северо-западе Австралии, 190 км от города . Открыто в апреле 2007 года. Месторождение расположено в блоках WA-350-P и WA-34-L.

Продуктивный пласт находится в юрских отложениях.

Геологические запасы природного газа оцениваются в 125 млрд м³.

Оператором месторождения является американская нефтяная компания Woodside Petroleum (90 %), также в проекте участвуют Kanasi Electric и Tokyo Gas (по 5 %).

Ссылки 
 
 

Газовые месторождения Австралии